Matilde de Artois (en francés: Mahaut d'Artois) (1268 – París, 28 de octubre de 1329), también conocida como Mathilda, fue una noble francesa, hija única de Roberto II de Artois, Conde de Artois y Amicia de Courtenay.

Linaje 
Sus abuelos paternos fueron Roberto I, conde de Artois, y Matilde de Brabante. Sus abuelos maternos fueron Pedro de Courtenay, señor de Conches, y Perronelle de Joigny.

Hermanos 
Felipe de Artois (1269–1298). Casado con Blanca de Dreux, hija de Juan II, duque de Bretaña, de quien tuvo cinco hijos.
 Roberto de Artois (n. 1271). Murió joven.

Matrimonio y descendencia 
En 1291, Matilde se casó con Otón IV, conde de Borgoña, de quien tuvo tres hijos, incluyendo dos hijas que contrajeron matrimonio con los príncipes de Francia:
 Juana (1292-1330), casada con Felipe de Poitiers, luego rey Felipe V,
 Blanca (1296 ? - 1326), casada con Carlos de La Marche luego rey Carlos IV, y
 Roberto (1300-1315).

Debido a la muerte prematura de su hermano Felipe en 1298, heredó el condado de Artois a la muerte de su padre en 1302, en lugar de su sobrino Roberto (la pretensión de este último a la herencia se fundamentó en la proximidad consanguínea). Aunque él desafió esta decisión en repetidas ocasiones, los derechos de Matilde sobre el condado fueron mantenidos constantemente. Fue una administradora capaz y consiguió derrotar muchas rebeliones perpetradas por miembros de la nobleza. Su principal administrador fue el obispo de la diócesis de Arras, Thierry de Hérisson. A su muerte en 1329, el condado lo heredó su hija Juana, condesa de Borgoña (fallecida en 1330), reina viuda de Felipe V de Francia. 

Tras la muerte del rey recién nacido Juan I de Francia, se rumoreó en el reino, que Matilde lo envenenó, ya que manifestó un sospechoso gran interés en presentar al rey a los grandes barones, después de lo cual, esa misma noche, habiendo gozado de buena salud, el rey enfermó y murió al alba del día siguiente. A su muerte, el condado fue heredado por su hija Juana II, Condesa de Borgoña.

En la ficción 
Matilde de Artois es uno de los personajes principales de Los Reyes Malditos, una serie de novelas históricas escritas por Maurice Druon. Druon la describe como envenenadora del rey Luis X y su hijo recién nacido, para ser a su vez envenenada por una sirvienta femenina, que originalmente la ayudó a envenenar a los reyes. Fue representada por Hélène Duc en la miniserie para televisión del año 1972 y por Jeanne Moreau en el remake del año 2005.

Antepasados 

</center>

Referencias

Enlaces externos 

Condesas de Francia del siglo XIII
Condesas consortes de Borgoña
Condesas de Francia del siglo XIV
Dinastía de los Capetos
Condes de Artois
Fallecidos en París
Nobles alemanas del siglo XIII
Nobles alemanas del siglo XIV